Stati Uniti d'America
 New Lisbon – città della Contea di Otsego, New York
 New Lisbon – città della Contea di Juneau, Wisconsin